Las enantiornitas (Enantiornithes, gr. “pájaros opuestos”) son un grupo extinto de aves voladoras, contemplado generalmente como una subclase de la clase Aves; se les ha llamado de esta forma debido a que la estructura de huesos como la escápula y el coracoides están orientados de forma opuesta al de las aves modernas.

Los restos de estas aves se han encontrado en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Australia; todos los fósiles que se han encontrado hasta ahora, son exclusivos del Cretácico; un estudio biogeográfico llevó a pensar que estas habían aparecido en el Jurásico medio, aunque esta teoría no ha sido aceptada por los paleornitólogos.

Los fósiles más antiguos que se conocen datan del Cretácico Inferior de España (Noguerornis) y China (Eoenantiornis) y los últimos se encuentran en estratos del Cretácico Superior de Norte y Sur de América (Avisaurus). Es probable que se extinguieran al mismo tiempo que los dinosaurios no avianos.

Las enantiornitas eran más avanzadas que Archaeopteryx y Confuciusornis, pero más primitivas que las aves modernas (Neornithes); se han nombrado más de 30 especies, pero no todas son válidas; las más primitivas enantiornitas pertenecían al clado de las Euenantiornithes, algunas presentaban dientes, mientras que otras carecían de ellos.
Las especies variaban de tamaño, algunas eran tan pequeñas como un gorrión, mientras que las más grandes como Enantiornis, alcanzaban una envergadura de 1,2 metros.

Taxonomía 
La lista siguiente está basada en un sumario de Thomas R. Holz, Jr. en 2012:

Enantiornithes
Avisauridae
Gobipterygidae
Longipterygidae
 Enantiornithes basales y Enantiornithes incerta sedis:
Cerebavis (Cenomaniense/Turoniense)
Chiappeavis (Aptiense)
Dalingheornis (Barremiense/Aptiense)
Dapingfangornis (Aptiense)
Elsornis (Campaniense)
Eoalulavis (Barremiense/Aptiense)
Iberomesornis (Barremiense)
Jibeinia (Barremiense/Aptiense)
Paraprotopteryx (Barremiense/Aptiense)
Pengornis (Aptiense)
Protopteryx (Hauteriviense)
Qiliania (Aptiense)
Sazavis (Turoniense)
Shenqiornis (Barremiense/Aptiense)
Sulcavis (Aptiense)
Xiangornis (Aptiense)
 Euenantiornithes basales:
Abavornis (Turoniense)
Alethoalaornis (Barremiense/Aptiense)
Alexornis (Campaniense)
Catenoleimus (Turoniense/Coniaciense)
Cathayornis (Aptiense)
Elbretornis (Maastrichtiense)
Enantiornis (Campaniense/Maastrichtiense)
Eocathayornis (Aptiense)
Explorornis (Turoniense)
Flexomornis (Cenomaniense)
Gracilornis (Albiense)
Gurilynia (Maastrichtiense)
Huoshanornis (Aptiense)
Incolornis (Coniaciense)
Kuszholia (Santoniense)
Kizylkumavis (Turoniense/Coniaciense)
Largirostrornis (Aptiense)
Lectavis (Maastrichtiense)
Lenesornis (Campaniense)
Liaoxiornis (Barremiense/Aptiense)
Longchengornis (Aptiense)
Martinavis (Campaniense)
Nanantius (Albiense)
Noguerornis (Hauteriviense/Barremiense)
Otogornis (Barremiense/Aptiense)
Sinornis (Aptiense/Albiense)
Yungavolucris (Maastrichtiense)

Hay que apuntar que Holtz (2011) también incluyó a Zhyraornis en su clasificación de Euenantiornithines, aunque este género se clasifica con más frecuencia entre los Ornithurae. Holtz también colocó a Liaoningornis como un Ornithuromorpho, aunque los estudios más recientes lo clasifican junto a Eoalulavis.

Filogenia 
Filogenia de las aves basales en que se muestra la posición de las enantiornitas, según Chiappe, 2007:

Cladograma según el estudio de O’Connor et al. (2013):

Referencias